Suzumura ist der Familienname folgender Personen:

 Ken’ichi Suzumura (* 1974), japanischer Synchronsprecher
 Takuya Suzumura (* 1978), japanischer Fußballspieler